Mirafiori puede referirse a:

Automóviles 
 Fiat Mirafiori, la histórica fábrica de Fiat situada en la ciudad italiana de Turín.
 Mirafiori Motor Village, centro dedicado al mundo del motor ubicado en la fábrica de Fiat Mirafiori.
 Torre Mirafiori, edificio de oficinas construido en Buenos Aires por Fiat Concord.
 Fiat 131 Mirafiori o Fiat 131 Supermirafiori, denominación para algunos mercados del Fiat 131. 
 Mirafiori, denominación de ciertas versiones del Fiat 125.
 Mirafiori o Supermirafiori, denominación de ciertas versiones del Seat 131 fabricado bajo licencia Fiat.

Música 
 Mirafiori (banda), el grupo español de música.